Ива́н Чекмарёв:
 Чекмарёв, Иван Борисович — Георгиевский кавалер; поручик; № 148 (127); 3 августа 1771.
 Чекмарёв, Иван Гаврилович (1815—1887) — российский генерал.